Modon peut faire référence à :

Hydronyme 
 Le Modon (rivière), qui coule dans les départements de l'Indre et de Loir-et-Cher, en France.

Toponyme 
 Modon (grec : ), ancien nom en français d'une ville grecque de Messénie, dans le Péloponnèse, appartenant depuis 2010 à la municipalité de Pylos-Nestor.

Organisme 
 Modon (Arabie saoudite) (arabe : مدن, « villes »), un organisme d'aménagement dépendant de l'Autorité saoudienne de la Propriété industrielle.